Arsine, een arseenverbinding
 Arsaan (stofklasse), een groep van analoge driewaardige arseenverbindingen